Souk Tleta Loulad är en ort i Marocko.   Den ligger i regionen Chaouia-Ouardigha, i den norra delen av landet,  km söder om huvudstaden Rabat. Souk Tleta Loulad ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Souk Tleta Loulad är huvudsakligen platt. Souk Tleta Loulad ligger uppe på en höjd. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km sydost om Souk Tleta Loulad. Runt Souk Tleta Loulad är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Det finns inga andra samhällen i närheten. Trakten runt Souk Tleta Loulad består till största delen av jordbruksmark. 

Medelhavsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Chaouia-Ouardigha